Okręty US Navy o nazwie USS  "Wenatchee":
 Pierwszy  był holonikiem typu Abnaki. Jego stępkę położono w 1944, został skreślony z listy w 1962.
 Drugi  był holownikiem typu Natick. Nabyty w 1970, nadal w służbie.

Wenatchee